Il termine Fronte occidentale si riferisce alle guerre combattute sul:
Fronte occidentale durante la prima guerra mondiale
Fronte occidentale durante la seconda guerra mondiale